MGA steht für:
 Malta Gaming Authority, maltesische Aufsichtsbehörde für Glücksspiele
 Ariary, Währung auf Madagaskar nach ISO 4217
 Flughafen Managua (spanisch Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino), der internationale Flughafen der Stadt Managua in Nicaragua und der größte des Landes nach dem IATA-Code
 Mariengymnasium Arnsberg, ein Gymnasium in Arnsberg
 Marvin Glass and Associates, US-amerikanischer Spielzeugproduzent
 Médecin Général des Armées, höchster französischer Generalarztdienstgrad
 MGA (Auto), von 1955 bis 1962 in Großbritannien hergestellter Sportwagen
 MGA Indústria e Comércio de Automóveis e Artefatos de Fibra, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller
 Microsoft Genuine Advantage, Echtheitsprüfung von Microsoft-Programmen
 Miss Germany Association, Veranstalter von Schönheitswettbewerben
 Multi Generation Architecture, ein Synonym zu Multiversion Concurrency Control
 MGA Entertainment, Spielzeughersteller

MG-A steht für:
 , madagassische Provinz nach ISO 3166-2

Mga steht für:
 Mga, Ort in der Oblast Leningrad, Russland

mga steht für:
 Mittelirische Sprache (ISO-639-3-Code), Sprachstufe des Irischen zwischen dem Altirischen und dem Frühneuirischen

Siehe auch:
 Mga Reyna ng Vicks, Film von  Etang Discher aus dem Jahr 1958

Abkürzung